Distrito Escolar de Roseland (Roseland School District) puede referirse:
Distrito Escolar de Roseland (California)
Roseland School District (Nueva Jersey)